Nicanor es un nombre de pila que puede hacer referencia a los siguientes artículos:
Nicanor, diácono, venerado como santo por la Iglesia.
Nicanor Duarte Frutos, político paraguayo, Presidente de la República (2003);
Nicanor Parra, antipoeta chileno;
Nicanor Piñole, pintor español;
Nicanor Zabaleta, músico español.
Comandante Nicanor Otamendi, localidad de Argentina.
Nicanor el Puntoso, o Nicanor Stigmatías, gramático griego.
Nicanor, oficial de Alejandro Magno.
Nicanor, un oficial macedonio con el cargo de sátrapa.
Nicanor (m. 161 a. C.), general seléucida de Demetrio I Sóter
Nicanor Borges